Miejscowości w Nepalu:
 Tetariya w dystrykcie Bara
 Tetariya w dystrykcie Morang